Ochoczewka () – nazwa toponimów w Rosji

 Ochoczewka – wieś w rejonie oktiabrskim obwodu kurskiego
 Ochoczewka – wieś w rejonie szczigrowskim obwodu kurskiego
 Ochoczewka – wieś w obwodzie woroneskim

Także 
 Ochoczewka – stacja kolejowa Kolei Moskiewskiej w regionie orłowsko-kurskim (linie: Kursk – 146 km i Ochoczewka – Kołpny)

Strony ujednoznaczniające